Superkombinace mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 se konala v pondělí 11. února 2019 jako třetí mužský závod světové šampionátu v lyžařském středisku Åre. Start slalomu se uskutečnil ve 12.00 hodin místního času. Odpolední sjezd navázal od 16.00 hodin. Do závodu nastoupilo 56 lyžařů z 24 států.  

Obhájcem zlata byl švýcarský lyžař Luca Aerni, který dojel na osmém místě. Mezinárodní lyžařská federace rozhodla o vyřazení superkombinace a místo ní na MS 2021 zařadila paralelní slalom.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 27letý Francouz Alexis Pinturault, který po sjezdové části figuroval na 24. příčce. Druhým nejrychlejším časem ve slalomu, v němž nestačil pouze na Hadalina, si zajistil první individuální titul na světových šampionátech a celkově třetí kov z této vrcholné akce. Navázal tak na stříbro ze stejné disciplíny na Zimní olympiádě 2018. Posledním předchozím francouzským vítězem v superkombinaci mistrovství světa byl v roce 1982 Michel Vion. Osmou trofejí pro Francii Pinturault vyrovnal rekordní zisk osmi výher Rakouska.   

Se ztrátou dvaceti čtyř setin sekundy vybojoval stříbrný kov 23letý Slovinec Štefan Hadalin, jenž po třicátém místě ze sjezdu vyhrál slalomovou část. Připsal si tak první medaili z mistrovství světa a navázal na juniorský superkombinační titul světového šampiona ze Soči 2016 a stříbro z Hajfellu 2015. 

Bronz si odvezl 23letý Rakušan Marco Schwarz, pro nějž to byla první medaile ze světových šampionátů.

Výsledky

Reference 

Superkombinace mužů